Монастырёк и Монасты́рек — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Монастырёк — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.
 Монастырёк — микрорайон в Советском районе г. Гомель.

Россия 
 Монастырёк — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Монастырёк — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Монастырек — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Монастырёк — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Монастырёк — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Монастырёк — село в Немировском районе Винницкой области.
 Монастырек — село в Романовском районе Житомирской области.
 Монастырек — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Монастырек — село во Львовском районе Львовской области.
 Монастырек — село в Бродовской общине Золочевского района Львовской области.
 Монастырёк — село в Золочевской общине Золочевского района Львовской области.
 Монастырёк — прежнее название села Малая Маньковка в Маньковском районе Черкасской области.
Другое
 Монастырёк — урочище, бывшая деревня близ села Трахтемиров в Каневском районе Черкасской области.
 Монастырёк — городище лука-райковецкой культуры в Черкасском районе Черкасской области.

См. также 
 Монастырек-Оглядовский